Az 1966-os magyar népköztársasági kupa a sorozat 27. kiírása volt, melyen a Rába ETO csapata 2. alkalommal diadalmaskodott.

Döntő

Megismételt mérkőzés

Lásd még 
1966-os magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály)

Külső hivatkozások 

Magyarlabdarugokupa
Magyarlabdarugokupa
Magyar labdarúgókupa